Bos kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Just Bos
 Jan Justus Bos

Robotskapade auktorsförkortningar